Aleksiej Aksionow – radziecki kompozytor
 Aleksiej Aksionow – rosyjski lekkoatleta